Lysohub (ukrainisch ) ist der Familienname von:

 Andrij Lysohub (1804–1864); ukrainischer Gutsbesitzer und Mäzen
 Dmytro Lysohub (1849–1879); ukrainischer Revolutionär im Russischen Kaiserreich
 Fedir Lysohub (1851–1928); ukrainischer Minister
 Illja Lysohub (1787–1867), ukrainischer Philanthrop, Komponist, Violoncellist und Pianist
 Oleksandr Lysohub (1790–1839); russischer General, ukrainischer Komponist und Pianist

Siehe auch:
 Lysohub (Adelsgeschlecht)